Atochín puede referirse a:

 el nombre común de la planta Lygeum spartum; o
 el nombre común de la planta Stipa tenacissima.